Deze hits waren in 2004 Dancesmash op Radio 538:

2004
Muziek in 2004
Dancesmashes 2004